Бирла () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Бирла () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бирла.
 Бирла () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Мерішелу.